Andreas Hänni, né le  à Erlenbach, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie 

En 2015, après une saison blanche en raison d’une quatrième commotion cérébrale, il met un terme à sa carrière professionnelle.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan="2"|1996-1997||HC Ambrì-Piotta||LNA||3||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|HC Ambrì-Piotta U20||Juniors Élites A||39||3||5||8||76||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="4"|1997-1998||HC Ambrì-Piotta||LNA||21||0||0||0||8||-||-||-||-||-
|-
|HC Ambrì-Piotta U20||Juniors Élites A||23||6||9||15||105||-||-||-||-||-
|-
|HC Lucerne||LNB||5||0||0||0||4||-||-||-||-||-
|-
|Lausanne HC||LNB||9||0||1||1||32||4||0||1||1||26
|-
|1998-1999||Royals de Cornwall||LCHJ||36||3||30||33||102||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|1999-2000||HC Ambrì-Piotta||LNA||24||1||1||2||8||-||-||-||-||-
|-
|Lausanne HC||LNB||19||1||9||10||14||4||0||0||0||12
|-
|2000-2001||HC Ambrì-Piotta||LNA||44||1||0||1||53||5||0||0||0||0
|-
|2001-2002||HC Ambrì-Piotta||LNA||44||1||1||2||36||6||0||0||0||2
|-
|2002-2003||HC Lugano||LNA||32||0||1||1||14||5||0||0||0||0
|-
|2003-2004||HC Lugano||LNA||45||1||5||6||80||16||1||3||4||16
|-
|rowspan="2"|2004-2005||HC Lugano||LNA||33||4||4||8||26||5||0||0||0||6
|-
|HC Coire||LNB||-||-||-||-||-||3||2||3||5||8
|-
|rowspan="2"|2005-2006||HC Lugano||LNA||16||0||0||0||24||12||0||0||0||8
|-
|HC Coire||LNB||3||0||2||2||6||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||HC Lugano||LNA||44||3||11||14||54||6||0||0||0||4
|-
|2007-2008||HC Lugano||LNA||39||1||11||12||32||5||0||3||3||18
|-
|2008-2009||HC Lugano||LNA||49||0||5||5||52||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||CP Berne||LNA||41||1||10||11||26||15||0||6||6||14
|-
|2010-2011||CP Berne||LNA||27||0||6||6||12||7||0||1||1||8
|-
|2011-2012||CP Berne||LNA||35||0||12||12||44||17||0||4||4||4
|-
|2012-2013||CP Berne||LNA||21||0||4||4||6||5||0||0||0||0
|-
|rowspan="2"|2013-2014||CP Berne||LNA||15||0||1||1||10||-||-||-||-||-
|-
|HC Bienne||LNA||15||0||1||1||6||-||-||-||-||-

|548||13||72||85||493||104||1||16||17||80

Palmarès 

 Champion de Suisse en 2003 et 2006 avec le HC Lugano et en 2011 et 2013 avec le CP Berne

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1979
Naissance dans le canton de Zurich
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur des Royals de Cornwall
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Coire
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Bienne
Défenseur de hockey sur glace